ZMP est une abréviation qui signifie :
       
 Zentrale Mittelstufenprüfung : Examen d'allemand international de niveau avancé C1 organisé par le Goethe-Institut.
 Zero Moment Point : Technique utilisée en robotique pour garantir la stabilité de robot bipède.
 Zone marine protégée 
 ZMP INC. : Une société de robotique japonaise. 
 Związek Młodzieży Polskiej (Union de la jeunesse polonaise) 

Abréviation